Sauce brune peut faire référence à :

 la sauce espagnole
 la sauce brune (type roux bruns) (France)
 la sauce brune (scandinave)
 le fond brun
 la sauce au jus de viande, faite à partir des jus qui s'écoulent naturellement de la viande ou des légumes pendant la cuisine

 la sauce brune (poutine)
 la sauce steak, un condiment épicé contenant des fruits et du vinaigre
 la Sauce Brune (A1 Sauce Steak), une variation américaine de sauce steak
 la sauce HP, variation britannique de la sauce steak
 la sauce OK, variation britannique
 la sauce barbecue, un condiment assaisonné au goût fumé
 la sauce de soja sauce de base
 la sauce aux huîtres
 la sauce teriyaki

Autre 
 Sauce brune, une pièce de théâtre de Simon Boudreault.

Articles connexes 
 Gastronomie du monde
 Liste de sauces
 Hervé This, pionnier de la physico-chimie de la cuisine, a proposé une méthode rationnelle de classement des sauces selon leurs propriétés et leur préparation.